Rentengut ist ein Ortsname:
 ehemaliger Wohnplatz der Gemeinde Görzke, Amt Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland
 Rentengut, Kreis Lötzen, Ostpreußen: untergegangener Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rentengut, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: untergegangener Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rentengut, Kreis Labiau, Ostpreußen: Lossewo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

und die Übertragung von Landeigentum gegen Zahlung einer Leibrente, nach Abschaffung der Erbpacht eingeführt.